RK, combinaison des deux lettres R et K, peut faire référence à :
 RK (né en 2001), rappeur français ;
 RK, Royal Khmer Airlines, compagnie aérienne cambodgienne selon la liste des préfixes IATA des compagnies aériennes, disparue en 2007 ;
 Le Kramer X4 ou RK 344 était un missile air-air ;
 RK 56 TP, RK 62 et RK 72 sont des fusils d'assauts ;
 RK, acronyme de Revolutionärer Kampf, une ancienne organisation politique informelle basée à Francfort-sur-le-Main ;
 rk, algorithme très performant et format propriétaire (.rk) de compression de fichier ;
 Rockwell Collins, industriel américain spécialisé dans l'avionique et l'organisation des technologies de l'information.

voir aussi 
 Modèle évolutif r/K, en bisbiographisme 
 Méthodes de Runge-Kutta (RK1, RK2 et RK4), en analyse numérique.